Margaret Smith Court, tennista australiana (1942-)
Margaret Chase Smith, senatrice statunitense del Maine (1897-1995)
Margaret Smith, poetessa e artista statunitense
Margaret Smith, attrice statunitense
Margaret Smith, autrice di Muslim Women Mystics
Margaret Smith, scrittrice britannica di romanzi storici (1891-1964)
Maggie Smith, attrice britannica